Oostelijke tapuittangare
 Westelijke tapuittangare